En Pologne, Jasienica peut désigner : 

dans la Voïvodie de Mazovie :
 Jasienica, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka,
 Jasienica, village du powiat de Wołomin.

dans la voïvodie de Silésie :
 Jasienica, gmina rurale du powiat de Bielsko-Biała, .
 Jasienica, village de la voïvodie de Silésie

dans d'autres voïvodies :
 Jasienica, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jasienica, village de la voïvodie de Lublin,
 Jasienica, village de la voïvodie de Lubusz,
 Jasienica, village de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Jasienica, quartier de la ville de Police
 Jasienica, village de la voïvodie de Sainte-Croix.